Soberba
Soberba (pecado)
La Soberba

Desambiguação